

Список действующих синхротронов — источников синхротронного излучения

Список Лазеров на свободных электронах

Ссылки 
 www.lightsources.org

Источников синхротронного излучения
Специализированные источники синхротронного излучения